In 1904/05 werd het vijfde Maagdenburgse voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Maagdenburgse voetbalbond. Magdeburger FC Viktoria 1896 werd kampioen, omdat de Maagdenburgse bond nog niet aangesloten was bij de Midden-Duitse voetbalbond mocht de kampioen meteen naar eindronde om de landstitel. In de eerste ronde verloor de club met 2-1 van FuCC Eintracht Braunschweig.

1. Klasse 

Magdeburger SC von 1895 werd op 29 mei 1905 ontbonden.

 Kampioen 2. Klasse: FuCC Cricket-Viktoria 1897 Magdeburg II
 Kampioen 3. Klasse: Magdeburger FC Viktoria 1896 III

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Midden-Elbe
Duits competitievoetbal 1904/05